Cięciwa peut désigner en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Cięciwa, village du powiat de Mińsk
 Cięciwa, village du powiat de Wołomin